Exhibició o exposició d'art, mostra d'obres d'art en un museu o indret similar
 Exhibició (biologia), forma de comportament animal que forma part dels sistemes de comunicació entre individus d'una espècie
 Exhibició, acte de mostrar els òrgans genitals a altres vegeu Exhibicionisme